Jimmy Carter — 39° presidente dos Estados Unidos

Geografia dos Estados Unidos
Carter (Montana) — região censitária
Carter (Oklahoma) — cidade
Carter (Wyoming) — região censitária

Ver também 
Cárter — componente mecânico

Desambiguações de topônimos